La 2.ª División de Ejército fue una unidad del Ejército Argentino con asiento en la Guarnición Militar La Plata.

Historia 
En 1905 se creó la 2.ª Región Militar a cargo del sur de Argentina.

En 1917 la 2.ª Región Militar, convertida en 2.ª División de Ejército, mantenía jurisdicción en la Patagonia y estaba compuesta por la III Brigada de Infantería, la II Brigada de Caballería, la II Brigada de Artillería, el Comando de Ingenieros y 14 distritos militares.

En 1930 la División estableció su comando en la Guarnición de Ejército «Campo de Mayo», del cual dependían los Regimientos de Infantería 5, 6 y 7, el Regimiento de Artillería 2, Zapadores-Pontoneros II, 17 distritos militares, el Regimiento Montado 8 y el Hospital Militar Divisionario.

A principios de la década de 1930 se construyó el Hospital Militar Divisionario.

A partir de 1938 pasó a depender del Primer Ejército.

Véase también 

 
 Anexo:Unidades del Ejército Argentino

Referencias

Fuentes 

 

Divisiones del Ejército Argentino
La Plata
Fuerzas Armadas en la provincia de Buenos Aires